Everlasting Love — седьмой студийный альбом Ванессы Уильямс, который вышел в США 25 января 2005 года.

Об альбоме 
Everlasting Love содержал кавер-версии соул-композиций 1970-х годов. Ванесса Уильямс исполнила большую часть песен в сопровождении Лондонского сессионного оркестра. Песни «Never Can Say Goodbye» и «With You I’m Born Again» записаны с участием Джорджа Бенсона, а в «I’ll Be Good With You» партию бэк-вокала исполнил Джеймс «D-Train» Уильямс .

Всего было продано более 60 000 копий альбома. Альбом занял 159-е место в хит-параде Billboard 200, а сингл «You Are Everything» благодаря ремиксам стал одним из самых известных клубных хитов лета. «You Are Everything» достиг шестнадцатого места в чарте Hot Adult Contemporary Tracks и поднялся на пятую строчку в хит-параде Billboard Hot Dance Club Songs.

На сайте AllMusic альбом оценили на три звезды из пяти. Энди Келлман отметил, что пластинка выдалась очень ровной: «Ничто не схватит вас за горло и не заставит волосы встать дыбом, но это нормально. Музыкальная карьера Уильямс почти всегда была связана с созданием услады для ушей больше, чем с чем-нибудь другим. И этот диск тоже создан на радость публике».

Список композиций 
 «Tuning» — 0:18
 «Never Can Say Goodbye» (c участием Джорджа Бэнсона) (кавер-версия The Jackson 5) — 5:03
 «Midnight Blue» (кавер-версия Мелиссы Манчестер) — 3:47
 «Show and Tell» (кавер-версия Эла Уилсона) — 4:11
 «Let’s Love» (кавер-версия The Ohio Players) — 4:56
 «First Time Ever I Saw Your Face» (кавер-версия Роберты Флэк) — 5:42
 «Everlasting Love» (кавер-версия Rufus и Чаки Хан) — 4:28
 «With You I’m Born Again» (дуэт с Джорджем Бенсоном) (кавер-версия Билли Престона и Сириты Райт) — 3:53
 «Send One Your Love» (кавер-версия Стиви Уандера) — 3:41
 «You Are Everything» (кавер-версия The Stylistics) — 3:45
 «One Less Bell to Answer» (кавер-версия The 5th Dimension) — 4:06
 «I’ll Be Good to You» (дуэт с Джеймсом «D-Train» Уильямсом) (кавер-версия The Brothers Johnson) — 4:29
 «Harvest for the World» (кавер-версия The Isley Brothers) — 5:21
 «Today and Everyday (Wedding Song)» — 4:49

Примечания 

Альбомы Ванессы Уильямс
Соул-альбомы
Альбомы Lava Records
Кавер-альбомы